Сталіндорф — назва села Нива Роздольненського району Автономної Республіки Крим до 1944 року
 Сталіндорф — назва села Жовтневе Софіївського району Дніпропетровської області з 1934 по 1941 роки
Ізлучисте